Klacktjärn (Klackstjärn) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klacktjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Klacktjärnen (Järna socken, Dalarna, 670968-141172), sjö i Vansbro kommun,  (7,23 ha)
Klacktjärnen (Järna socken, Dalarna, 672808-141788), sjö i Vansbro kommun,  (5,81 ha)
Klackstjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (5,52 ha)
Klackstjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (11,9 ha)
Klacktjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Klacktjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn